Xiehe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiehe (socken i Kina, Hunan), 
 Xiehe (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar